Neil Primrose ist der Name folgender Personen:

* Neil Primrose, 3. Earl of Rosebery (1729–1814), Earl of Rosebery
 Neil Primrose (Politiker) (1882–1917), britischer Politiker
 Neil Archibald Primrose, 7. Earl of Rosebery (* 1929), britischer Politiker
 Neil Primrose (* 1972), britischer Schlagzeuger der Band Travis